2 miejscowości w Polsce:
 Skórzec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Skórzec
 Skórzec – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec